Советский район — один из районов Красноярска.

Описание 
Район находится на левом берегу Енисея, ниже по течению, чем центральная часть города, и граничит с территорией Центрального района. На территории Советского района находится Красноярский алюминиевый завод. С правым берегом Енисея район связывают автомобильный Октябрьский мост и автомобильно-железнодорожный Коркинский мост.

Историческая справка 
Первоначально территория района входила в состав Центрального района.

Население

Микрорайоны 
 Взлётка
Северный
 Иннокентьевский
 Зелёная роща
 Солнечный
 Индустриальный

Индустриальный 
Индустриальный — микрорайон (посёлок), расположенный на северной окраине Советского района Красноярска. Включает улицы:
 Жданова
 Дружинников
 Кразовская
В непосредственной близости от посёлка и на его территории находятся крупные промышленные предприятия (в том числе КрАЗ). Из-за плохой экологии постоянное население в посёлке практически отсутствует, инфраструктура не развита. Большинство жилых зданий было снесено к 2003 году. Многие жители Красноярска не знают о существовании посёлка, у других он ассоциируется исключительно с местами лишения свободы. В посёлке, помимо жилых домов, имеются:
 Общежитие
 Две автобусных остановки ("Сады" и "ИТК")
 Три исправительных учреждения (ИК-17, ИК-31, ИК-27 ГУФСИН по Красноярскому краю)
 Учебный центр для подготовки сотрудников ФСИН России
Сообщение с менее отдалёнными районами города осуществляется автобусом №22 по маршруту ИТК - Спортзал. В настоящее время планируется постройка на территории посёлка мусороперерабатывающих предприятий.

Общие сведения 

 Улиц в районе — 128
 Общеобразовательных школ — 31,
 ВУЗы — 5,
 Лицеи — 3,
 Техникумы — 3,
 ГПУ — 2,
 Колледжи — 3,
 Кадетский корпус,
 Мариинская гимназия,
 Детские дошкольные учреждения — 67.

Протяженность сетей:
 водопроводных — 242, 3 ;
 канализационных — 225,1

Здравоохранение:
 Больниц — 6,
 Поликлиник — 24,

Культура:
 библиотек — 7,
 клубов, ДК — 2,
 музыкальные школы — 3,
 художественные школы — 1,
 музеи — 12,
 выставочный зал — 2.

Физкультура и спорт:
 бассейн — 3,
 стадионы — 1,
 Комплексная спортивная площадка с искусственным льдом — 1,
 Спортивные залы — 52,
 Лыжные базы — 3,
 Хоккейные коробки — 26.

Зарегистрировано:
 предприятий различных организационно-правовых форм — 6040,
 предпринимателей без права образования юридического лица — 13039

Малые архитектурные формы:
 гаражные кооперативы и общества — 245,
 овощехранилища коллективного пользования — 72,
 автостоянки (без ведомственных) — 109,
 автозаправочные станции — 65,
 рынки и торговые ряды — 17,
 торговые павильоны — 526,
 киоски — 220.

Промышленность:
 промышленных предприятий — 23

Предприятия и организации района 
 ОАО «Красноярский алюминиевый завод»
 ОАО «Красноярский металлургический завод»
 ООО «СИАЛ»
 ООО «К и К»
 ООО «ИМАОС»
 ЗАО «Гортехмаш-Заводы»
 ЗАО КФ «Бирюсинка»
 Краевая клиническая больница
 НИИ медицинских проблем севера СО РАМН
 Центр микрохирургии глаза
 ФГУП «Красноярское протезно-ортопедическое предприятие»
 ООО "Группа компаний "Троя"

Транспорт 
В районе расположена станция Красноярск-Северный.

Примечания

Ссылки 
 Администрация города — Советский район
 Официальный сайт администрации г. Красноярска
 Районы города/ Советский
 Советский район
 Советский район из космоса
Паблик Советский район в Вк

Районы Красноярска
Районы, образованные в 1969 году
Появились в 1969 году в России
1960-е годы в Красноярском крае